Нижче наведений список математиків в алфавітному порядку (за прізвищами). У дужках зазначено прізвище в оригіналі, країни, в яких математик жив і працював, роки життя.


А 
 Абелсон Гарольд (Abelson H.; США)
 Абель Нільс Генрік (Abel N.H.; Норвегія, 1802—1829)
 Абрагам Ральф (Abraham R.H.; США, 1936—)
 Абт Томас (Abbt T.; Священна Римська імперія, 1738—1766)
 Абуабділла Дріс (Abouabdillah D.; Марокко, 1948—)
 ель-Абхарі Атхір ель-Дін Муфаддал ібн Омар (Персія, 1200—1265)
 Абхянкар Шрірам Шанкар (Abhyankar S.S.; Індія/США, 1930—)
 Авіценна (лат.: Avicenna; Персія, 980—1037), повне ім'я — ібн Сіна Абу Алі Гусейн ібн Абдалла
 Автолік Пітанський (Давня Греція, бл. 360 до н. е.— бл. 290 до н. е.)
 Агравал Маніндра (Agrawal M.; Індія, 1966—)
 Аґріппа Камілло (Agrippa C.; Священна Римська імперія)
 Ададуров Василь Євдокимович (Ададуровъ В. Е.; Російська імперія, 1709— 1780)
 Адамар Жак Соломон (Hadamard J.S.; Франція, 1865—1963)
 Адамс Джон Кауч (Adams J.C.; Велика Британія, 1819—1892)
 Адамс Джон Френк (Adams J.F.; Велика Британія, 1930—1989)
 Адамс Карл (Adams K.; Швейцарія, 1811—1849)
 Аделстейн Абрагам Мані (Adelstein A.M.; Велика Британія/Південна Африка, 1916—1992)
 Адельсон-Вельський Георгій Максимович (Адельсон-Вельский Г. М.; СРСР/Росія, 1922—)
 Адемар Жозеф (Adhemar J.; Франція, 1797—1862)
 Адер Джон (Adair J.; Шотландія/Велика Британія, бл. 1655—1722)
 Адзіма Наонобу (安島 直円; Японія, 1732—1798)
 Адзума Кадзуокі (吾妻 一興; Японія, 1939—)
 Адзумая Ґоро (Японія, 1920—)
 Адлер Август (Adler A.; Австро-Угорщина/Австрія, 1863—1923)
 Адлман Леонард (Adleman L.; США, 1945—)
 Адомян Джордж (Adomian G.; Вірменія/США, 1922—1996)
 Адрейн Роберт (Adrain R.; Ірландія/США, 1775—1843)
 Адян Сергій Іванович (Адян С. И.; СРСР/Росія, 1931—)
 Аїда Ясуакі (会田 安明; Японія, 1747—1817)
 Айворі Джеймс (Ivory J.; Велика Британія, 1765—1842)
 Айдукевич Казимир (Ajdukiewicz K.; Польща, 1890—1963)
 Айкен Говард (Aiken H.; США, 1900—1973)
 Айянгар А.А. Крішнашвані (Ayyangar A.A.K.; Індія, 1892—1953)
 Акайке Хіроцуґу (赤池 弘次; Японія, 1927—)
 Акбулут Селман (Akbulut S.; Туреччина)
 Акерман Вільгельм (Ackermann W.; Німеччина, 1896—1962)
 Акіба Тадатосі (秋葉 忠利; Японія, 1942—)
 Аксапада Гаутама (Давня Індія, бл. II ст. до н. е.)
 Албанезе Джакомо (Albanese G.; Італія/Бразилія, 1890—1948)
 Александер Джеймс Веддел (Alexander J.W.; США, 1888—1971)
 Александр із Вільдьє (Alexandre de Villedieu; Франція, XIII ст.)
 Александров Олександр Данилович (Александров А. Д.; СРСР/Росія, 1912—1999)
 Александров Павло Сергійович (Александров П. С.; Російська імперія/СРСР, 1896—1982)
 Алкуїн Флакк Альбін (Alcuin F.A., Alcuin of York; Англія, бл. 735—804)
 Аллен Рой Джордж Дуглас (Allen R.G.D.; Велика Британія, 1906—1983)
 Аль-Баттані (лат.: Albategnius; Арабський халіфат; бл. 850—929), повне ім'я — ель-Баттані Абу Абдулла Мухаммед ібн Джабер ібн Сінан ер-Раккі ель-Харрані еш-Шабі
 Альберті Леоне Баттіста (Alberti L.B.; Священна Римська імперія; 1404—1472)
 Альгазен (лат.: Alhazen; Персія/Єгипет, 965—1039), повне ім'я — ібн ель-Хайтам Абу Алі Хасан
 Альфен Жорж Анрі (Halphen G.H.; Франція, 1844—1889)
 Альфорс Ларс Валеріан (Ahlfors L.V.; Фінляндія, 1907—1996)
 Альчулер Нетанель (Altschuler N.; Ізраїль)
 Альчуль Стівен (Altschul S.; США)
 Ампер Андре-Марі (Ampère A.-M.; Франція, 1775—1836)
 Амріндж Джон Говард Ван (Amringe J.H.V.; США, 1835—1915
 Амслер (Амслер-Лаффон) Якоб (Amsler-Laffon J.; Швейцарія, 1823—1912)
 Анаксімен із Мілета (Άναξιμένης; Давня Греція, 585 до н. е.— 525 до н. е.)
 Андерсон Александер (Anderson A.; Шотландія, 1582—1620)
 Андерсон Оскар (Anderson O.; Німеччина, 1887—1960)
 Аносов Дмитро Вікторович (Аносов Д. В.; СРСР/Росія, 1936—)
 Андреєв Костянтин Олексійович (Російська імперія/СРСР, 1848—1921
 Ансов Ігор (Ансов И./Ansoff I.; СРСР/США, 1918—2002)
 Антемій із Тралла (Візантія, бл. 474— бл. 534)
 Антифон (Давня Греція, бл. 480 до н. е.— бл. 403 до н. е.)
 Аньєзі Марія Ґаетана (Agnesi M.G.; Священна Римська імперія, 1718—1799)
 Апастамба (Давня Індія, бл. 600 до н. е.— бл. 540 до н. е.)
 Апері Роже (Apéry R.; Франція, 1916—1994)
 Апіан Петер (Apian P.; Священна Римська імперія, 1495—1552), справжнє ім'я — Біневіц Петер (Bienewitz P.)
 Аполлоній із Перги (Мала Азія, бл. 262 до н. е.— бл. 190 до н. е.)
 Аппель Кеннет (Appel K.; США, 1932—)
 Аппель Поль Еміль (Appell P.É.; Франція, 1855—1930)
 Араґо Франсуа Жан Домінік (Arago F.J.D.; Франція, 1786—1853)
 Арбоґаст Луї Франсуа Антуан (Arbogast L.F.A.; Франція, 1759—1803)
 Арвесон Вільям (Arveson W.; США)
 Арґан Жан-Робер (Argand J.-R.; Франція, 1768—1822)
 Аренс Вільгельм (Ahrens W.; Німеччина, 1872—1927)
 Аренс Річард Фрідріх (Arens R.F.; США, 1919—2000)
 Аренсторф Річард (Arenstorf R.; США)
 Арзахель (лат.: Arzachel; Андалусія, 1028—1087), справжнє ім'я — ель-Заркалі Абу Ісхак Ібрагім ібн Яя
 Аристарх Самоський (Самос (Греція), 310 до н. е.— бл. 230 до н. е.)
 Аристотель (Αριστοτέλης; Афіни (Греція), 384 до н. е.— 322 до н. е.)
 Аріабхата I (आर्यभट; Давня Індія, 476— бл. 550)
 Аріабхата II (आर्यभट; Давня Індія, 920— 1000)
 Аріма Йоріюкі (Японія, 1714—1783)
 Арно Антуан (Arnauld A.; Франція, 1612—1694)
 Арнольд Володимир Ігорович (Арнольд В. И.; СРСР/Росія/Франція, 1937—)
 Артін Еміль (Artin E.; Австрія/Німеччина/США, 1898—1962)
 Артін Міхаель (Artin M.; США)
 Арф Джахіт (Arf C.; Туреччина, 1910—1997)
 Архімед із Сіракуз (Αρχιμήδης; Сіракузи, бл. 287 до н. е.— 212 до н. е.)
 Архіт Тарентський (Давня Греція (Тарент), 428 до н. е.— 347 до н. е.)
 Арцела Чезаре (Arzelà C.; Італія, 1847—1912)
 Аскі Річард (Askey R.; США)
 Асколі Джуліо (Ascoli G.; Італія, 1843—1896)
 Атвуд Джордж (Atwood G.; Велика Британія, 1746—1807)
 Атія Майкл Френсіс (Atiyah M.F.; Велика Британія, 1929—)
 Ауербах Герман (Auerbach H.; Польща, 1901—1942)
 Ауман Роберт (Aumann R.; Ізраїль, 1930—)
 Ахенваль Ґотфрід (Achenwall G.; Священна Римська імперія, 1719—1772)
 Ахієзер Наум Ілліч (Ахиезер Н. И.; СРСР, 1901—1980)
 Ахмес (Давній Єгипет, бл. 1680 до н. е.— бл. 1620 до н. е.)
 Ашбахер Майкл (Aschbacher M.; США, 1944—)
 Ашетт Жан Ніколя П'єр (Hachette J.N.P.; Франція, 1769—1834)
 Ашкар Аттіла (Aşkar A.; Туреччина)

Б 
 Бабаян Борис Арташесович (Бабаян Б. А.; СРСР/Росія, 1933—)
 Бабенко Костянтин Іванович (Бабенко К. И.; СРСР, 1919—1987)
 Баден-Пауелл Гаррі (Baden-Powell H.; Велика Британія, 1796—1860)
 Баес Джон Карлос (Baez J.C.; США, 1961—)
 Баєс (Байєс, Бейєс) Томас (Bayes T.; Велика Британія, 1702—1761)
 Балазар Мішель (Balazard M.; Франція)
 Балоґ Жолтан Тібор (Balogh Z.T.; Угорщина)
 Бальмер Йоганн Якоб (Balmer J.J.; Швейцарія, 1825—1898)
 Бальтцер Генріх (Baltzer H.; Німеччина, 1818—1887)
 Банах Стефан (Banach S.; Польща, 1892—1945), справжнє ім'я — Гречек Стефан
 Банахевич Тадеуш (Banachiewicz T.; Польща, 1882—1954)
 Бану Муса Ахмед (Персія, 805—873)
 Бану Муса Мухаммед (Персія, 800—873)
 Бану Муса Хасан (Персія, 810—873)
 Банхофф Томас (США, 1938 —)
 Барвайс Джон (Barwise J.; США, 1942—2000)
 Баренблатт Григорій Ісакович (Баренблатт Г. И./Barenblatt G.I.; СРСР/США, 1927—)
 Барі Ніна Карлівна (Бари Н. К.; СРСР, 1901—1961)
 Барлоу Пітер (Barlow P.; Велика Британія; 1776—1862)
 Барнард Джордж Альфред (Barnard G.A.; Велика Британія, 1915—2002)
 Барнс Ернест Вільям (Barnes E.W.; Велика Британія, 1874—1953)
 Барнум Шарлотта (Barnum C.; США, 1860—1934)
 Бароцці Франческо (Barozzi F.; Священна Римська імперія; 1537—1604)
 Барроу Ісаак (Barrow I.; Англія, 1630—1677)
 Бартель Казимир (Bartel K.; Польща, 1882—1941)
 Бартолін Томас (Bartholin T.; Данія, 1616—1680)
 Бартон Рейд (Barton R.W.; США)
 Бар-Хіллель Єшуа (Ізраїль, 1915—1975)
 Батагель Владимир (Batagelj V.; Югославія/Словенія, 1948—)
 Баудіч Натаніел (Bowditch N.; США, 1773—1838)
 Бауер Андрей (Bauer A.; Словенія, 1971—)
 Бауер Ф.Л. (Bauer F.L.; Німеччина; 1924—)
 Бахвалов Микола Сергійович (Бахвалов Н. С.; СРСР/Росія, 1934—2005)
 Бахман Пауль (Bachmann P.; Німеччина, 1837—1920)
 Бахман Фрідріх (Bachmann F.; Німеччина, 1909—1982)
 Баше-де-Мезір'як Клод-Гаспар (Bachet de Méziriac C.-G.; Франція, 1581—1638)
 Башельє Луї (Bachelier L.; Франція, 1870—1946)
 Беббідж Чарльз (Babbage C.; Велика Британія, 1791—1871)
 Безікович Абрам Самойлович (Besicovitch A.S./Безикович А. С.; Велика Британія/СРСР, 1891—1970)
 Безу Етьєн (Bézout É.; Франція, 1730—1783)
 Безьє П'єр (Bézier P.; Франція, 1910—1999)
 Бейкер Алан (Baker A.; Велика Британія, 1939—)
 Бейкер Генрі Фредерік (Baker H.F.; Велика Британія, 1866—1956)
 Бейтман Гаррі (Bateman H.; Велика Британія, 1882—1946)
 Беклунд Альберт Віктор (Bäcklund A.V.; Швеція, 1845—1912)
 Бекус Джон (Backus J.; США, 1924—2007)
 де Белідор Бернар Форест (de Bélidor B.F.; Франція, 1698—1761)
 Белл Ерік Темпл (Bell E.T.; Велика Британія/США, 1883—1960)
 Беллман Річард (Bellman R.; США, 1920—1984)
 Бельтрамі Еудженіо (Beltrami E.; Італія, 1835—1900)
 Бер Рейнгольд (Baer R.; Німеччина, 1902— 1979)
 Бер Рене-Луї (Baire R.-L.; Франція, 1874—1932)
 Березанський Юрій Макарович (Україна, 1925-2019)
 Берлекемп Елвін (Berlekamp E.; США)
 Берне Поль Ісаак (Bernays P.I.; Швейцарія, 1888—1977)
 Бернсайд Вільям (Burnside W.; Велика Британія, 1852—1927)
 Бернстейн Деніел Джуліус (Bernstein D.J.; США, 1971—)
 Бернуллі Даніель (Bernoulli D.; Швейцарія, 1700—1782), син Йоганна I
 Бернуллі Йоганн I (Bernoulli Joh.; Швейцарія, 1667—1748)
 Бернуллі Йоганн II (Bernoulli Joh.; Швейцарія, 1710—1790), син Йоганна I
 Бернуллі Йоганн III (Bernoulli Joh.; Швейцарія, 1744—1807), син Йоганна II
 Бернуллі Ніколай I (Bernoulli N.; Швейцарія, 1687—1759), племінник Йоганна I і Якоба I
 Бернуллі Ніколай II (Bernoulli N.; Швейцарія/Росія, 1695—1726), син Йоганна I
 Бернуллі Якоб I (Bernoulli Jak.; Швейцарія, 1654—1705), брат Йоганна I
 Бернуллі Якоб II (Bernoulli Jak.; Швейцарія, 1759—1789), син Йоганна II
 Бернштейн Сергій Натанович (Бернштейн С. Н.; Російська імперія/УНР/СРСР, 1880—1968)
 Бернштейн Фелікс (Bernstein F.; Німеччина/США, 1878—1956)
 Бертільйон Жак (Bertillon J.; 1851—1922)
 Бертільйон Луї (Bertillon L.; 1812—1883)
 Бертран Жозеф Луї Франсуа (Bertrand J.L.F.; Франція, 1822—1900)
 Бессель Фрідріх Вільгельм (Bessel F.W.; Німеччина, 1784—1846)
 де Бессі Бернар Френіль (de Bessy B.F.; Франція, 1605—1675)
 Бетті Енріко (Betti E.; Італія, 1823—1892)
 Беттінус Маріо (Bettinus M.; Священна Римська імперія, 1582—1657)
 Беттс Джозеф (Betts J.; Велика Британія)
 Беурлінг Арне Карл-Август (Beurling A.C.-A.; Швеція/США, 1905—1986)
 Бєсов Олег Володимирович (Бесов О. В.; СРСР/Росія, 1933—)
 Бібербах Людвіг (Bieberbach L.; Німеччина, 1886—1982)
 Білоцерківський Олег Михайлович (Белоцерковский О. М.; СРСР/Росія, 1925—)
 Бінґ Р. (Bing R.H.; 1914—1986)
 Біне Жак Філіпп Марі (Binet J.P.M.; 1786—1856)
 Біо Жан Батист (Biot J.B.; Франція, 1774—1862)
 ель Біруні Абу Арраян Мухаммед ібн Ахмед (ابوریحان بیرونی; Персія, 973— 1048)
 Бірхофф Ґарретт (Birkhoff G.; США, 1911—1996)
 Бірхофф Джордж Девід (Birkhoff G.D.; США, 1884—1944)
 Біцадзе Андрій Васильович (Бицадзе А. В.; СРСР/Грузія, 1916—1994)
 Бішоп Ерретт (Bishop E.; США, 1928—1983)
 Блануша Данило, (Blanuša D.; КСХС/Югославія (Хорватія), 1903—1987)
 Бланх Гертруда (Blanch G.; Польща, 1898—1996)
 Блашке Вільгельм Йоганн Ейген (Blaschke W.J.E.; Австро-Угорщина/Німеччина, 1885—1962)
 Блеґрейв Джон (Blagrave J.; Англія, 1561—1611)
 Блек Макс (Black M.; 1909—1988)
 Блісс Натаніел (Bliss N.; Велика Британія, 1700—1764)
 Ленора Блум (Blum L.; США, 1943—)
 Блументаль Леонард (Blumenthal L.; США, 1901—)
 Блументаль Отто (Blumenthal O.; Німеччина, 1876—1944)
 Боголюбов Микола Миколайович (Боголюбов Н. Н.; СРСР/Росія, 1909—1992)
 Боголюбов Микола Миколайович (Боголюбов Н. Н.; СРСР/Росія, 1940—)
 Бодхаяна (Давня Індія, 800 до н. е.— 740 до н. е.)
 Боецій Аніцій Манлій Северин (Boëthius A.M.S.; Західна Римська імперія, 480— 524/525
 Бозе Раджчандра (Bose R.C.; Індія, 1901—1987)
 Бозе Шатьєндранат (Bose S.N.; Індія, 1894—1974)
 Бойєр Карл Бенджамін (Boyer C.B.; США, 1906—1976)
 Болібрух Андрій Андрійович (Болибрух А. А.; СРСР/Росія, 1950—2003)
 Боллобаш Бела (Bollobás B.; Угорщина, 1943—)
 Больцано Бернард (Bolzano B.; Австро-Угорщина (Богемія), 1781—1848)
 Большев Логін Миколайович (Большев Л. Н.; СРСР, 1922—1978)
 Боляй (Бойяї) Фаркаш Вольфганг (Bolyai F.W.; Австро-Угорщина, 1775—1856)
 Больяй (Бойяї) Янош (Bolyai J.; Австро-Угорщина, 1802—1860)
 Бомбеллі Рафаель (Bombelli R.; Священна Римська імперія, 1526—1573)
 Бомб'єрі Енріко (Bombieri E.; Італія, 1940—)
 де Бон Флорімон (de Beaune F.; Франція, 1601—1652)
 Бонахон Френсіс (Francis Bonahon, 9 вересня 1955)
 фон Боненбергер Йоганн Готліб Фрідріх (von Bohnenberger J.G.F.; Німеччина)
 Бонне П'єр Осіян (Bonnet P.O.; Франція, 1819—1892)
 Бонферроні Карло Еміліо (Bonferroni C.E.; Італія, 1892—1960)
 Бор Гаральд (Bohr H.; Данія, 1887—1951)
 Борвейн Джонатан (Borwein J.; Канада/В. Британія, 1951—)
 Борвейн Пітер (Borwein P.; Канада)
 де Борда Жан-Шарль (de Borda J.-C.; Франція, 1733—1799)
 Борисенко Олександр Андрійович (1946—)
 Бореллі Альфонсо (Borelli A.; Священна Римська імперія, 1608—1679)
 Борель Арман (Borel A.; Швейцарія/США, 1923—2003)
 Борель Фелікс Едуар Жустен Еміль (Borel F.É.J.É.; Франція, 1871—1956)
 Боровков Олександр Олексійович (Боровков А. А.; СРСР/Росія, 1931— ?)
 Борок Валентина Михайлівна (Борок В. М.; СРСР/Україна/Ізраїль, 1931—2004)
 Борсук Кароль (Borsuk K.; Польща, 1905—1982)
 Борткевич Ладіслаус (Бортъкевічъ Л./Bortkiewicz L.; Російська імперія/Німеччина, 1868—1931)
 Борхардт Карл Вільгельм (Borchardt C.W.; Німеччина, 1817—1880)
 Борчердс Річард Юїн (Borcherds R.E.; Велика Британія/США, 1959—)
 Босю Шарль (Bossut C.; Франція, 1730—1814)
 Ботт Рауль (Bott R.; Угорщина/США, 1923—)
 Бохенський Юзеф Марія (Bocheński J.M.; Польща, 1902—1995
 Бохнер Саломон (Bochner S.; Польща, 1899—1982)
 Бошкович Руджер Йосип (Bošković R.J.; Священна Римська імперія, 1711—1787)
 де Бранж-де-Бурсія Луї (de Branges de Bourcia L.; Франція, 1932—)
 Брауер Лейтзен Егберт Ян (Brouwer L.E.J.; Нідерланди, 1881—1966)
 Брауер Ріхард (Brauer R.; США/Німеччина, 1901—1977)
 Брахмагупта (ब्रह्मगुप्त; Давня Індія, 598— 668)
 Брахмадева (Давня Індія, 1060—1130)
 Брашман Микола Дмитрович (Брашъманъ Н. Д.; Російська імперія, 1796—1866)
 Бредуорден Томас (Bradwardine T.; Англія, бл. 1290—1349)
 Брен Матевж (Bren M.; Югославія/Словенія, 1954—)
 Брент Річард (Brent R.; Австралія)
 Бресьє Моріс (Bressieu M.; Франція, 1546—1617)
 Бріаншон Шарль Жульєн (Brianchon C.J.; Франція, 1785—1864)
 Бріґс (Бріґґінс) Генрі (Briggs H.; Англія, 1556/1561— 1630)
 Бріттон Джон Леслі (Britton J.L.; Велика Британія, 1927—1994)
 Бродник Андрей (Brodnik A.; Югославія/Словенія, 1961—)
 Брожек Ян (Brożek J.; Річ Посполита, 1585—1651)
 Бротерс Гарлан (Brothers H.J.; США)
 Броункер Вільям, лорд Броункер (Brouncker W., 2nd Wiscount Brouncker; Англія, 1620—1684)
 Брудзевський Альберт (Albert de Brudzewo (Brudzewski); Польща, 1445—1497)
 Брукс Фред (Brooks F.; США, 1931—)
 Брун Вігго (Brun V.; Норвегія, 1885—1978)
 Брюйн Джерріт (Bruin G.; Нідерланди, 1941—)
 Бугайов Микола (Бугаевъ Н.; Російська імперія, 1837—1903)
 Бугер П'єр (Bouguer P.; Франція, 1698—1758)
 Бузджані Абу-ль-Вафа Мухаммед ібн Мухаммед ібн Яя ібн Ісмаїл (Персія, 940— 997/998)
 Буйяльдюс Ісмаель (Bullialdus I.; Франція, 1605—1694)
 Букреєв Борис Якович (Букреев Б. Я.; Російська імперія/СРСР, 1859—1962)
 Бул (Буль) Джордж (Boole G.; Велика Британія, 1815—1864)
 Булос Джордж (Boolos G.; США, 1940—1996)
 Бунімович Леонід (Bunimovich L./Бунимович Л.; США/Росія)
 Буняковський Віктор Якович (Буняковъскій В. Я.; Російська імперія, 1804—1889)
 Буралі-Форті Чезаре (Burali-Forti C.; Італія, 1861—1931)
 Бурбакі Ніколя (Bourbaki N.; група французьких математиків)
 Бурген Жан (Bourgain J.; Бельгія, 1954—)
 Бургіньйон Жан-П'єр (Bourguignon J.-P.; Франція, 1947—)
 Бусінеск Валентін Жозеф (Boussinesq V.J.; Франція, 1842—1929)
 Бусленко Микола Пантелеймонович (Бусленко Н. П.; СРСР, 1922—1977)
 Бутру П'єр Леон (Boutroux P.L.; Франція, 1880—1922)
 Бхарата Муні (Давня Індія)
 Бхаскара I (Індія, бл. 600— бл. 680)
 Бхаскара II (Індія, 1114—1185
 Бхатт Бхаргав Бхарат (Індія)
 Бюргі Йост (Bürgi J./Buerghi J.; Швейцарія, 1552—1632)
 Б'янкі Луїджі (Bianchi L.; Італія, 1856—1928)

В 

 ван Ваверен-Гудде Йоганн (van Waveren Hudde J.; Нідерланди, 1628—1704)
 Вазевський Тадеуш (Wazewski T.; Польща, 1896—1972)
 Вайлс (Уайлс) Ендрю Джон (Wiles A.J.; Велика Британія, 1953—)
 Вайпл Френсіс Джон Велш (Whipple F.J.W.; Велика Британія, 1876—1943)
 Вайстон (Уайстон) Вільям (Whiston W.; Англія/Велика Британія, 1667—1752)
 Вайтгед (Уайтхед) Альфред Норт (Whitehead A.N.; Велика Британія, 1861—1947)
 Вайтгед Дж. Генрі (Whitehead J.H.C.; 1904—1960)
 Валліс Джон (John Wallis; Англія, 1616—1703)
 Ван-дер-Варден Бартел Лендерт (van der Waerden B.L.; Нідерланди, 1903—1996)
 Вандермонд Александр-Теофіл (Vandermonde A.-T.; Франція, 1735—1796)
 Вапник Володимир (Вапник В.; Росія)
 Варахаміхіра (Давня Індія, 505—587)
 Варіньйон П'єр (Varignon P.; Франція, 1654—1722)
 Варрон Марк Теренцій (Varro M.T.; Давній Рим, 116 до н. е.— 27 до н. е.)
 Васильєв Віктор Анатолійович (Васильев В. А.; СРСР/Росія, 1956—)
 Васін Володимир Васильович (Васин В. В.; СРСР/Росія, 1941—)
 Ватешвара (Давня Індія, X ст.)
 Ващенко-Захарченко Михайло Єгорович (Ващенко-Захарченко М. Е.; Російська імперія, 1825—1912)
 Вебер Генріх (Weber H.; Німеччина, 1842—1913)
 Веблен Освальд (Veblen O.; США, 1880—1960)
 фон Вега Юрій Бартоломей (Георг) (von Vega G.; Австро-Угорщина, 1754—1802)
 Веддерберн (Уеддерберн) Джозеф Генрі Маклаган (Wedderburn J.H.M.; В. Британія, 1882—1948)
 Вейбулл Валодді (Weibull W.; Швеція, 1887—1979)
 Вейєр Георг Даніель Едуард (Weyer G.D.E.; Німеччина, 1818—1896)
 Вейєрштрасс (Вайєрштрасс) Карл Теодор Вільгельм (Weierstrass K.T.W.; Німеччина, 1815—1897)
 Вейль Андре (Weil A.; Франція, 1906—1998)
 Вейль Герман Клаус Гуґо (Weyl H.K.H.; Німеччина/США, 1885—1955
 Вейнгартен (Вайнгартен) Юліус (Weingarten J.; Німеччина, 1836—1910)
 Вейс Найджел (Weiss N.; Південна Африка, 1936—)
 Векуа Ілля Несторович (Векуа И. Н.; СРСР (Грузія), 1907—1977)
 Велдон Вальтер Франк Рафаель (Weldon W.F.R.; 1860—1906)
 Венн Джон (Venn J.; Велика Британія, 1834—1923)
 Вентцель Олена Сергіївна (Естонія, Росія, 1907–2002))
 Вернер Йоганнес (Werner J.; Священна Римська імперія, 1468—1522)
 Верньє П'єр (Vernier P.; Франція, 1584—1637)
 Веронезе Джузеппе (Veronese G.; Італія, 1854—1917)
 Верульст П'єр Франсуа (Verhulst P.F.; Нідерланди/Бельгія, 1804—1849)
 Вессель Каспар (Wessel C.; Данія/Норвегія, 1745—1818)
 Вестергор Гаральд Людвіг (Westergaard H.L.; 1853—1936)
 Весьйо Ернест (Vessiot E.; Франція, 1865—1952)
 Виноградов Іван Матвійович (Виноградов И. М.; Російська імперія/СРСР, 1891—1983)
 Витушкін Анатолій Георгійович (Витушкин А. Г.; СРСР/Росія, 1931—2004)
 Вишенський Володимир Андрійович (Вишенський В. А.; СРСР/Україна, 1934—2017)
 Вівер Воррен (Воррен) (Weaver W.; США; 1894—1978)
 Вівіані Вінченцо (Viviani V.; Священна Римська імперія; 1622—1703)
 Вігнер Ейген (Wigner E.; Угорщина, 1902—1995
 Відав Іван (Vidav I.; КСХС/СФРЮ/Словенія, 1918—)
 Віджаянанді (Давня Індія, 940— 1010)
 Відман Йоганнес (Widmann J.; Священна Римська імперія, 1462—1498)
 Вієт Франсуа (Viète F.; Франція, 1540—1603)
 Вікергаузер (Уїкерхаузер) Віктор (Wickerhauser V.; США)
 Вілкінсон (Уїлкінсон) Джеймс Г. (Wilkinson J.H.; Велика Британія, 1919—1986)
 Вілкс (Уїлкс) Семюел Стенлі (Wilks S.S.; 1906—1964)
 Вілсон Джон (Wilson J.; Велика Британія, 1741—1793)
 Вілсон Робін (Wilson R.; Велика Британія)
 Вінер Норберт (Wiener N.; США, 1894—1964)
 Вінтнер Аурел Фрідріх (Wintner A.F.; Угорщина, 1903—1958)
 Вірасена (Давня Індія, IX ст.)
 Віраханка (विरहाङ्क; Давня Індія, VIII ст.)
 Віртінгер Вільгельм (Wirtinger W.; Австро-Угорщина/Австрія, 1865—1945
 Віталі Джузеппе (Vitali G.; Італія, 1875—1932)
 Вітгенштейн Людвіг Йозеф Йоганн (Wittgenstein L.J.J.; Австро-Угорщина/Австрія, 1889—1951)
 Вітні (Уїтні) Гасслер (Whitney H.; США, 1907—1989)
 Віторіс Леопольд (Vietoris L.; Австрія, 1891—2002)
 Віттакер (Уїттакер) Едмунд Т. (Whittaker E.T.; Велика Британія/Ірландія, 1873—1956)
 Віттен Ґреґ (Whitten G.; США)
 Віттен Едвард (Witten E.; США, 1951—)
 Віферіх Артур (Wieferich A.; Німеччина, 1884—1954)
 Владимиров Василь Сергійович (Владимиров В. С.; СРСР/Росія, 1923—)
 Воєводін Валентин Васильович (Воеводин В. В.; СРСР/Росія, 1934—2007)
 Воєводський Володимир (Воеводский В./Voevodsky V.; Росія/США, 1966—)
 Волкер (Вокер) Артур Джефрі (Walker A.G.; Велика Британія, 1909—2001)
 Волл (Уолл) Террі (Wall T.; Велика Британія; 1936—)
 Волліс (Уолліс) Джон (Wallis J.; Англія, 1616—1703)
 Волстенголм (Уолстенхолм) Джозеф (Wolstenholme J.; Велика Британія, 1829—1891)
 Вольтерра Віто (Volterra V.; Італія, 1860—1940)
 Вольфовіц Якоб (Wolfowitz J.; 1910—1981)
 Ворінґ (Уорінг) Едвард (Waring E.; Велика Британія, 1734—1798)
 Вороний Георгій Феодосійович (Вороной Г.Ф; Російська імперія, 1868—1908)
 Вотсон (Уотсон) Генрі Вільям (Watson H.W.; Велика Британія, 1827—1903)
 Вотсон (Уотсон) Дж. Невілл (Watson G.N.; Велика Британія, 1886—1965
 Вуд Мелані (Wood M.; США, 1981—)
 Вудгаус Роберт (Woodhouse R.; Велика Британія, 1773—1827)

Г 

 Гаар Альфред (Haar A.; Угорщина, 1885—1933)
 Габерман Стівен (Haberman S.; Велика Британія, 1951—)
 Габіх Едвард Ян (Habich E.J.; Австро-Угорщина, 1835—1909)
 Гададхара Бхаттачар'я (Gadadhara Bhattacharya; Індія, XVII ст.)
 Гадвігер Гуґо (Hadwiger H.; Швейцарія, 1908—1981)
 Гайнал Андраш (Hajnal A.; Угорщина)
 Гальд Андерс (Hald A.; Данія, 1913—)
 Галеркін Борис Григорович (Галеркин Б. Г.; Росія/СРСР, 1871—1945
 Галлай Тібор (Gallai T.; Угорщина, 1912—1992)
 Галмош (Халмош) Пол Річард (Halmos P.R.; Угорщина/США, 1916—)
 Галуа Еварист (Galois É.; Франція, 1811—1832)
 Гамель Георг (Hamel G.; Німеччина)
 Гамільтон Вільям Ровен (Hamilton W.R.; Ірландія, 1805—1865
 Гамільтон Роберт (Hamilton R.; Велика Британія, 1743—1829)
 Гамкрелідзе Реваз Валеріанович (Гамкрелидзе Р. В.; СРСР/Росія; 1927 — ?)
 Гаммінг (Хаммінг) Річард (Hamming R.W.; США, 1915—1998)
 Ган Ганс (Hahn H.; Австро-Угорщина/Австрія, 1879—1934)
 Гандеша Упадхяя (Індія, XIII ст.)
 Ганкель (Ханкель) Герман (Hankel H.; Німеччина, 1839—1873)
 Гансен Петер Андреас (Hansen P.A.; Данія, 1795—1874)
 Гарарі Френк (Harary F.; США, 1921—2005)
 Гарді (Харді) Ґодфрі Гарольд (Hardy G.H.; Велика Британія, 1877—1947)
 Гардінґ (Хардінг) Девід (Harding D.; В. Британія)
 Гарднер Мартін (Martin Gardner; США, 1914—2010)
 Гарнак Карл Густав Аксель (Harnack C.G.A.; Німеччина, 1851—1888)
 Гарріот Томас (Harriot T.; Англія, 1560—1621)
 Гассе Гельмут (Hasse H.; Німеччина, 1898—1979)
 Гаттон Чарльз (Hutton C.; Велика Британія, 1737—1823)
 Гауптман Герберт (Hauptman H.A; США, 1917—)
 Гаус Йоганн Карл Фрідріх (Gauss J.C.F.; Священна Римська імперія/Ганноверське королівство, 1777—1855
 Гаусголдер Олстон Скотт (Householder A.S.; США, 1904—1993)
 Гаусдорф (Хаусдорф) Фелікс (Hausdorff F.; Німеччина, 1868—1942)
 Гебер (Габер) ібн Афла) (Іспанія, бл. 1100 — бл. 1160)
 Гевісайд (Хевісайд) Олівер (Heaviside O.; Велика Британія, 1850—1925
 Геґнер (Хегнер) Курт (Heegner K.; Німеччина, 1893—1965
 Гедель Курт (Gödel K.;Австрія/США, 1906—1978)
 Гейлс Томас (Hales T.; США)
 Гейн П'єт (Hein P.; Данія, 1905—1996)
 Гейне Генріх Едуард (Heine H.E.; Німеччина, 1821—1881)
 Гейрінгер-фон-Мізес Гільда (Geiringer von Mises H.; Німеччина, 1893—1973)
 Гейтінг Аренд (Heyting A.; Нідерланди, 1898—1980)
 Геллі (Хеллі) Едуард (Helly E.; Австрія, 1884—1943)
 Гельдер Отто Людвіг (Hölder O.L; Німеччина, 1859—1937)
 Гельфанд Ізраїль Мойсейович (Гельфанд И. М.; СРСР/Росія, 1913—)
 Гельфонд Олександр Осипович (Гельфонд А. О.; СРСР, 1906—1968)
 Гензель Курт (Hensel K.; Німеччина, 1861—1941)
 Генсток Ральф (Henstock R.; Велика Британія, 1923—)
 Генцен Герхард (Gentzen G.; Німеччина, 1909—1945
 Гепель (Ґьопель) Адольф (Göpel A.; Німеччина, 1812—1847)
 Геракліт Понтійський ('Ηράκλειτος, Давня Греція; 387 до н. е. — 312 до н. е.)
 Герберт д'Орільяк, папа Сильвестр II (Gerbert d'Aurillac; Франція, 950—1003)
 Герман Грете (Hermann G.; Німеччина, 1901—1984)
 Герман Якоб (Hermann J.; Священна Римська імперія, 1678—1733)
 Германдер (Хьормандер) Ларс Вальтер (Hörmander L.V.; Швеція, 1931—)
 Герон Александрійський (Давня Греція, 10 н. е. — 75 н. е.)
 Герсеванов Микола Михайлович (Герсеванов Н. М.; Російська імперія/СРСР, 1879—1950)
 Герст Чарльз Ангас (Hurst C.A.; Австралія)
 Гершель Кароліна (Herschel C.; 1750—1848)
 Гессе Людвіг Отто (Hesse L.O.; Німеччина, 1811—1874)
 Гет Томас (Heath T.; Велика Британія, 1861—1940)
 Гетальдич Марін (Getaldić M.; Священна Римська імперія, 1568—1626)
 Гетчер Аллен (Hatcher A.; США)
 Геш Генріх (Heesch H.; Німеччина, 1906—1995
 Гіббс Джозайя Віллард (Gibbs J.W.; США, 1839—1903)
 Гіґман Грехем (Higman G.; Велика Британія, 1917—)
 Гіхман Йосип Ілліч (Гіхман Й. І.; СРСР 1918—1985)
 Гілл Джордж Вільям (Hill G.W.; США, 1838—1914)
 Гілле Ейнар Карл (Hille E.C.; США, 1894—1980)
 Гільберт Давид (Hilbert D.; Німеччина, 1862—1943)
 Гінденбург Карл Фрідріх (Hindenburg C.F.; 1741—1808)
 Гіпатія з Александрії (Іпатія) (Єгипет, 370—415
 Гіппарх (Давня Греція, бл. 190 до н. е. — бл. 120 до н. е.)
 Гіппій із Еліди (Давня Греція, бл. 460 до н. е. — бл. 400 до н. е.)
 Гіппократ із Хіоса (Давня Греція, бл. 470 до н. е. — бл. 410 до н. е.)
 Гірцебрух (Хірцебрух) Фрідріх Ернст Петер (Hirzebruch F.E.P.; Німеччина/ФРН, 1927—)
 Гірш Курт (Hirsch K.; 1906—1986)
 Гітчин Найджел (Hitchin N.; Велика Британія)
 Главатий Вацлав (Hlavaty V.; Чехословаччина, 1894—1969)
 Глав'є (Ґлавйо) Ален (Glavieux A.; Франція, 1949—2004)
 Глобевник Йосип (Globevnik J.; Югославія/Словенія, 1945—)
 Глушков Віктор Михайлович (Глушков В. М.; СРСР, 1923—1982)
 Гнеденко Борис Володимирович (Гнеденко Б. В.; СРСР/Росія; 1912—1995
 Гобсон Ернест (Hobson E.W.; Велика Британія, 1856—1933)
 Говельмо Трюгве (Haavelmo T.; Норвегія, 1911—1999)
 Говіндсвамін (Давня Індія, бл. 800 — бл. 860)
 Говорун Микола Миколайович (Говорун Н. Н.; СРСР, 1930—1989)
 Годеман Роже (Godement R.; Франція)
 Годж (Ходж) Вільям Валланс Дуглас (Hodge W.V.D.; Велика Британія, 1903—1975)
 Годжес Вілфрід (Hodges W.; Велика Британія, 1941—)
 Годжкінсон Ітон (Hodgkinson E.; Велика Британія, 1789—1861)
 Годунов Сергій Костянтинович (Годунов С. К.; СРСР/Росія, 1929 — ?)
 Гоене-Вронський (Вронський) Юзеф Марія (Hoëné-Wroński J.; Польща/Франція), 1778—1853), справжнє ім'я — Гоене́ Жозе́ф (Hoëné J.)
 Голе Марсель (Golay M.J.E.; Швейцарія/США, 1902—1989)
 Голес Ерік (Goles E.; Чилі, 1951—)
 Голл Філіп (Hall P.; Велика Британія, 1904—1982)
 Головін Михайло Євсевійович (Головінъ М. Е.; Російська імперія, 1756—1790)
 Голубєв Володимир Васильович (Голубев В. В.; Російська імперія/СРСР, 1884—1954)
 Гольдбах Крістіан (Goldbach C.; Священна Римська імперія, 1690—1764)
 Гончар Андрій Олександрович (Гончар А. А.; СРСР/Росія, 1931 — ?)
 Гончаров Сергій Савостянович (Гончаров С. С.; СРСР/Росія, 1951—)
 Гопала (Індія)
 Гопкінс Вільям (Hopkins W.; Велика Британія, 1793—1866)
 Гоппер Грейс (Hopper G.; США, 1906—1992)
 Гопф Гайнц (Hopf H.; Німеччина/Польща, 1894—1971)
 Гопф Ебергард Фредеріх Фердинанд (Hopf E.F.F.; Австрія, 1902—1983)
 Горбачук Мирослав Львович (СРСР/Україна, 1938—)
 Горгані Абу Саїд (Персія, ? — 845
 Гордан Пауль Альберт (Gordan P.A.; Німеччина, 1837—1912)
 Горнер Вільям Джордж (Horner W.G.; Велика Британія, 1786—1837)
 Гостад Йоган (Håstad J.; Швеція, 1960—)
 Граве Дмитро Олександрович (Граве Д. А.; Російська імперія/УНР/СРСР, 1863—1939)
 Грам Йорген Педерсен (Gram J.P.; Данія, 1850—1916)
 Гранді Гвідо (Grandi G.; Священна Римська імперія, 1671—1742)
 Грасман Герман Гюнтер (Grassmann H.G.; Пруссія/Німеччина, 1809—1877)
 Гребнер (Ґрьобнер) Вольфганг (Gröbner W.; Австрія, 1899—1980)
 Грегорі (Ґреґорі) Джеймс (Gregory J.; Шотландія, 1638—1675
 Грімальді Франческо Марія (Grimaldi F.M.; Священна Римська імперія, 1618—1663)
 Громов Михайло Леонідович (Громов М.; СРСР/Росія, 1943—)
 Гросман Марсель (Grossmann M.; Австро-Угорщина/Угорщина, 1878—1936)
 Гротендік Александер (Grothendieck A.; Франція, 1928—2014)
 де Гуа-де-Мальве Жан Поль (de Gua de Malves J.P.; Франція, 1713—1785
 Гудерман Крістоф (Gudermann C.; Німеччина, 1798—1852)
 Гурвіц Адольф (Hurwitz Ad.; Німеччина, 1859—1919)
 Гурвіц Александер (Hurwitz Al.; США)
 Гуревич Вітольд (Hurewicz W.; Польща, 1904—1956)
 Гур'єв Семен Омелянович (Гурьевъ С. Е.; Російська імперія, 1766—1813)
 Гурса Едуар (Goursat E.; Франція, 1858—1936)
 Християн Гюйгенс (Huygens C.; Нідерланди, 1629—1695
 Гюльден Поль (Guldin P.; Швейцарія, 1577—1643)
 Гюнтер Микола Максимович (Гюнтер Н. М.; Російська імперія/СРСР, 1871—1941)

Ґ 

 Ґай Річард К. (Guy R.K.; Велика Британія, 1916—2020)
 Ґаллахер Патрік X (Gallagher P.X.; США, 1935—)
 Ґалтон Френсіс (Galton F.; Велика Британія, 1822—1911)
 Ґантер Едмунд (Gunter E.; Англія, 1581—1621)
 Ґарднер Мартін (Gardner M.; США, 1914—2010)
 Ґауерс Вільям Тімоті (Gowers W.T.; Велика Британія, 1963—)
 Ґест Девід (Guest D.; Велика Британія, 1911—1938)
 Ґіблін Ліндгерст (Giblin L.; Австралія, 1872—1951)
 Ґлейшер Джеймс Вітбрід Лі (Glaisher J.W.L.; Велика Британія, 1848—1928)
 Ґолдстон Деніел (Goldston D.; США)
 Ґолдфельд Доріан Морріс (Goldfeld D.M.; США, 1947—)
 Ґоломб Соломон В. (Golomb S.W.; США, 1930—2016)
 Ґомперц Бенджамін (Gompertz B.; Велика Британія, 1779—1865
 Ґоренстейн Деніел (Gorenstein D.; США, 1923—1992)
 Ґоссет Вільям Сілі (Gosset W.S.; Велика Британія, 1876—1937)
 Ґревілл Томас (Greville T.N.E.; США, 1910—1998)
 Ґреґорі Олінтус (Gregory O.; Велика Британія, 1774—1841)
 Ґрей Альфред (Gray A.; США, 1939—1998)
 Ґрехем Роналд (Graham R.; США, 1935—2020)
 Ґрівс Джон (Greaves J.; Англія, 1602—1652)
 Ґрін Бенджамін (Green B.; Велика Британія, 1977—)
 Ґрін Джордж (Green G.; Велика Британія, 1793—1841)
 Ґуанці Сю (Китай)
 Ґуд І.Дж. (Good I.J.; Велика Британія, 1916—)
 Ґудстейн Рюбен (Goodstein R.; Велика Британія, 1912—1985

Д 

 Дагадха (लगध, Давня Індія)
 д'Агільйон Франсуа (d'Aguilon F.; Нідерланди, 1546—1617)
 Фрімен Дайсон (Dyson F.J.; Велика Британія/США, 1923—)
 Даламбер Жан Лерон (d'Alembert J.L.; Франція, 1717—1783)
 д'Аллонвіль Жак (d'Allonville J.; Франція, 1671—1732)
 Данвуді Мартін (Dunwoody M.; Велика Британія, 1938—)
 Данделен Жерімналь П'єр (Dandelin G.P.; Франція/Нідерланди/Бельгія, 1794—1847)
 Данжуа Арно (Denjoy A.; Франція, 1884—1974)
 Данилов-Данильян Віктор Іванович (Данилов-Данильян В. И.; СРСР/Росія, 1938—)
 Даніелл Персі Джон (Percy John Daniell); Велика Британія, (1889-1946)
 Данцер Людвіг В. (Danzer L.W.; Німеччина)
 ван Данціг Давид (van Dantzig D.; Нідерланди, 1900—1959)
 Данціг Джордж Бернард (Dantzig G.B.; США, 1914—2005)
 Данціг Тобіас (Dantzig T.; Російська імперія/США)
 Дарбу Жан Гастон (Darboux J.G.; Франція, 1842—1917)
 Дарвін Джордж Говард (Darwin G.; Велика Британія, 1845—1912)
 Дворк Бернард Морріс (Dwork B.M.; США, 1923—1998)
 Де Морган Огастес (De Morgan A.; Індія/Велика Британія, 1806—1871)
 Девенпорт Гарольд (Davenport H.; Велика Британія, 1907—1969)
 Девлін Кейт (Devlin K.; Велика Британія)
 Дедекінд Юліус Вільгельм Ріхард (Dedekind J.W.R.; Німеччина, 1831—1916)
 Дезарг Жирар (Desargues G.; Франція, 1591/1593—1661/1662)
 Дейвіс Браян (Davis B.; Велика Британія, 1944—)
 Дейвіс Мартін (Davis M.; США, 1928—)
 Дейкстра Едсгер (Dĳkstra E.; Нідерланди, 1930—2002)
 Декарт Рене (Descartes R.; Франція, 1596—1650)
 Деліньє П'єр (Deligne P.; Бельгія/США, 1944—)
 Делоне Борис Миколайович (Делоне Б. Н.; Російська імперія/СРСР, 1890—1980)
 Делоне Шарль-Ежен (Delaunay C.-E.; Франція, 1816—1872)
 Дельсарт Жан (Delsarte J.; Франція, 1903—1968)
 Делямбр Жан Батист Жозеф (Delambre J.B.J.; Франція, 1749—1822)
 Демокрит із Абдери (Давня Греція, 460 до н. е.—370 до н. е.)
 Ден Макс (Dehn M.; Німеччина, 1878—1952
 Джаганнатха Самрат (Jagannatha S.; Індія, 1690—1750)
 Джаядева (जयदेव; Давня Індія, IX ст.)
 Джеймс Йоан (James I.; Велика Британія, 1928—)
 Джейнс Едвін Томпсон (Jaynes E.T.; США, 1922—1998)
 Джемінус (Geminus; Давній Рим, 10 до н. е.—60 н. е.)
 Джеффері Джордж Баркер (Jeffery G.B.; Велика Британія, 1891—1956)
 Джефріс Гарольд (Jeffreys H.; Велика Британія, 1891—1989)
 Джині Коррадо (Gini C.; Італія, 1884—1965
 Джинс Джеймс Гопвуд (Jeans J.H.; Велика Британія, 1877—1946)
 Джойс Домінік (Joyce D.; Велика Британія)
 Джон із Голлівуда (John of Hollywood; Англія, бл. 1200—1256)
 Джонс Вільям (Jones W.; Уельс, 1675—1749)
 Джонс Воен Фредерік Рендал (Jones V.F.R.; Нова Зеландія/США, 1952—)
 Джонсон Норман Ллойд (Johnson N.L.; Велика Британія, 1917—2004)
 де Джорджі Енніо (de Giorgi E.; Італія, 1928—1996)
 ель Джохері ель Аббас (Персія, бл. 800 — бл. 860)
 Динкін Євген Борисович (Дынкин Е. Б./Dynkin E.B.; СРСР/США, 1924—2014)
 Ді Джон (Dee J.; Англія, 1527—1608)
 Діаконіс Персі (Diaconis P.; США, 1945—)
 Дівінскі Натан (Divinsky N.; Канада)
 Діґґс Леонард (Digges L.; Велика Британія)
 фон Дік Вальтер Франц Антон (von Dyck W.F.A.; Німеччина, 1856—1934)
 Діксон Леонард Юджин (Dickson L.E.; США, 1874—1954)
 Дікштейн Самуель (Dickstein S.; Австро-Угорщина/Польща, 1851—1939)
 Діні Улісс (Dini U.; Італія, 1845—1918)
 Дінострат (Давня Греція, бл. 390 до н. е. — бл. 320 до н. е.)
 Діокл (Давня Греція, бл. 240 до н. е. — бл. 180 до н. е.)
 Діофант Александрійський (Διόφαντος ο Αλεξανδρεύς; Давня Греція, 200/214—284/298)
 Діттон Гемфрі (Ditton H.; Англія/Велика Британія, 1675—1715
 Дмитрієв Володимир Карпович (Дмітъріевъ В. К.; Російська імперія, 1868—1913)
 Добеші Інгрід (Daubechies I.; Бельгія, 1954—)
 Дональдсон Саймон (Donaldson S.; Велика Британія, 1957—)
 д'Ондт Віктор (d'Hondt V.; Бельгія, 1841—1901)
 Доплер Йоган Крістіан Андреас (Doppler J.C.A.; Австро-Угорщина, 1803—1853)
 Дороговцев Анатолій Якович (Дороговцев А. Я.; СРСР/Україна, 1935—2004)
 Дороговцев Андрій Анатолійович (Дороговцев А. А.; СРСР/Україна)
 Дородніцин Анатолій Олексійович (Дородницын А. А.; СРСР/Росія, 1910—1994)
 Дрінфельд Володимир Гершонович (Дрінфельд В. Г./Drinfeld V.; СРСР/Україна/США, 1954—)
 Дрозд Юрій Анатолійович (Дрозд Ю. А.; СРСР/Україна, 1944—)
 Дуаді Адрієн (Douady A.; Франція, 1935—)
 Дуб Джозеф Лео (Doob J.L.; США, 1910—2004)
 Дуглас Джессі (Douglas Jesse; США, 1897—1965
 Дулов Віктор Георгійович (Дулов В. Г.; США, 1929 — ?)
 Дьєдонне́ Жан Александр Ежен (Dieudonné J.A.E.; Франція, 1906—1992)
 Дьюдні Александер (Dewdney A.; Канада, 1941—)
 Дьярфаш Андраш (Gyárfás A.; Угорщина)
 Дюамель Жан-Марі (Duhamel J.-M.; Франція, 1797—1872)
 Дюбрей Поль (Dubreil P.; Франція, 1904—1994)
 Дюбуа-Реймон Поль (du Bois-Reymond P.; 1831—1889)
 Дюпен Шарль (Dupin C.; Франція, 1784—1873)
 Дюрер Альбрехт (Dürer A.; Священна Римська імперія, 1471—1528)

Е 

 Еванс Лоренс (Evans L.C.; США)
 Евдокс Кнідський (Мала Азія, бл. 408 до н. е. — бл. 347 до н. е.)
 Евклід Александрійський (Εύκλείδης; Єгипет, бл. 365 до н. е.—275 до н. е.)
 Еден Фредерік Мортон (Eden F.M.; 1766—1809)
 Еджворт Френсіс Ісдро (Edgeworth F.Y.; 1845—1926)
 ібн Езра Абрахам (Іспанія, бл. 1090—1167)
 Ейве Махгеліс (Euwe M.; Нідерланди, 1901—1981)
 Ейзенгарт Лютер (Eisenhart L.P.; США, 1876—1965
 Ейзенштейн Фердинанд Готгольд Макс (Eisenstein F.G.M.; Німеччина, 1823—1852)
 Ейленберг Самуель (Eilenberg S.; Польща/США, 1913—1998)
 Ейлер Леонард (Euler L./Эйлер Л.; Швейцарія/Росія, 1707—1783)
 Ейнштейн Альберт (Einstein A.; Німеччина/США, 1879—1955
 Елкіс Ноам (Elkies N.; США, 1966—)
 Емерсон Вільям (Emerson W.; Велика Британія, 1701—1782)
 Енгквіст Б'єрн (Engquist B.; Швеція)
 Енгсет Т.О. (Engset T.O.; Норвегія, 1865—1943)
 Ендерш Йоганн Фрідріх (Endersch J.F.; Польща)
 Енон Мішель (Hénon M.; Франція, 1931—)
 Енрікес Федеріго (Enriques F.; Італія, 1871—1946)
 Ератосфен Киренський (Єгипет, 276 до н. е.—194 до н. е.)
 Ербран Жак (Herbrand J.; Франція, 1908—1931)
 Ердейї Артур (Erdélyi A.; Велика Британія, 1908—1977)
 Ердьош Пал (Erdős P.; Угорщина, 1913—1996)
 Ереман Шарль (Ehresmann C.; Франція, 1905—1979)
 Ерланг Агнер Краруп (Erlang A.K.; Данія, 1878—1929)
 Ерміт Шарль (Hermite C.; Франція, 1822—1901)
 Ескланьйон Ернест (Esclangon E.; Франція, 1876—1954)
 Ечегарай-і-Ейсагірре Хосе (Echegaray y Eizaguirre J.; Іспанія, 1832—1916)

Є 

 Євтушенко Юрій Гаврилович (Евтушенко Ю. Г.; СРСР/Росія, 1938—)
 Єгоров Дмитро Федорович (Егоров Д. Ф.; Російська імперія/СРСР, 1869—1931)
 Ємець Олег Олексійович (Емец О. А.; СРСР/Україна, 1957—)
 Єнсен Йоганн Людвіг (Jensen J.L.; Данія, 1859—1925
 Єрмаков Василь Петрович (Ермаковъ В. П.; Російська імперія, 1845—1922)
 Єршов Андрій Петрович (Ершов А. П.; СРСР, 1931—1988)
 Єршов Юрій Леонідович (Ершов Ю. Л.; СРСР/Росія, 1940—)
 Єрьомін Іван Іванович (Ерёмин И. И.; СРСР/Росія, 1933 — ?)
 Єфимов Микола Володимирович (Ефимов М. В.; СРСР, 1910—1982)
 Єфремович Вадим Арсенійович (Ефремович В. А.; СРСР/Росія)

Ж 

 Жаке Ерве (Jacquet H.; Франція)
 Жергонне Жозеф Діаз (Gergonne J.D.; Франція, 1771—1859)
 Жермен Марі-Софі (Germain M.-S.; Франція, 1776—1831)
 Жильє Дональд Б. (Gillies D.B.; Канада, 1928—1975
 Жирар Альбер (Girard A.; Нідерланди, 1595—1632)
 Жирар Жан-Ів (Girard J.-Y.; Франція)
 Жиро Жан (Giraud J.; Франція)
 Жоравський Казимир (Żorawski K.; Польща, 1866—1953)
 Жордан Марі Енмон Каміль (Jordan M.E.C.; Франція, 1838—1922)
 Жуковський Микола Єгорович (Жуковъскій Н. Е.; Російська імперія, 1847—1921)
 Жулія Гастон Моріс (Julia G.M.; Франція, 1893—1978)
 Журавльов Юрій Іванович (Журавлёв Ю. И.; СРСР/Росія, 1935 — ?)

З 

 Заградник Мілош (Zahradník M.; Чехословаччина/Чехія)
 Заде Казі ер-Румі (Персія, 1364—1436)
 Заде Лофті (Zadeh L.; Іран/США, 1921—)
 Заджер Дон (Zagier D.; США, 1951—)
 Закрайшек Егон (Zakrajšek E.; Югославія/Словенія, 1941—2002)
 Заранкевич Казімеж (Zarankiewicz K.; Польща, 1902—1959)
 Заремба Станіслав (Zaremba S.; Польща 1863—1942)
 Заріскі Оскар (Zariski A.; США, 1899—1986), справжнє ім'я — Зарицький Ашер
 Зейдель Філіп Людвіг (von Seidel P.L.; Німеччина, 1821—1896)
 Зейтен Єронім Георг (Zeuthen H.G.; Данія, 1839—1920)
 Зейферт Герберт (Seifert H.; Німеччина, 1907—1996)
 Зекендорф Едуар (Zeckendorf E.; Бельгія, 1901—1983)
 Зельманов Юхим Ісаакович (Зелманов Е. И./Zelmanov E.I.; СРСР/США, 1955—)
 Зельтен Рейнгард (Selten R.; Німеччина, 1930—)
 Земан Ерік Крістофер (Zeeman E.C.; Данія/Велика Британія, 1925—)
 Зенодор (Давня Греція, бл. 200 до н. е. — бл. 140 до н. е.)
 Зенон із Елеї (Давня Греція, бл. 490 до н. е. — бл. 430 до н. е.)
 Зенон із Сідона (Давня Греція, бл. 150 до н. е. — бл. 70 до н. е.)
 Зигальський Генрик (Zygalski H.; Польща, 1906—1978)
 Зиґмунд Антоній (Zygmund A.; Польща, 1900—1992)
 Зігель Карл Людвіг (Siegel C.L.; Німеччина, 1896—1981)
 Золотарьов Єгор Іванович (Золотаревъ Е. І.; Російська імперія, 1847—1879)
 Золотов Євген Васильович (Золотов Е. В.; СРСР/Росія, 1922 — ?)
 Зоммерфельд Арнольд (Sommerfeld A.; Німеччина, 1868—1951)
 Зюс Вільгельм (Süss W.; Німеччина, 1895—1958)

І 

 Ібрагімов Ільдар Абдулович (Ибрагимов И. А.; СРСР/Росія, 1932 — ?)
 Іванов Валентин Костянтинович (Иванов В. К.; СРСР/Росія, 1908—1992)
 Іванов Іван Іванович (Иванов И. И.; Російська імперія/СРСР, 1862—1939)
 Івасава Кенкіті (Японія, 1917—1998)
 Ікехара Сікао (Японія)
 Ілієв Любомир Георгієв (Илиев Л. Г.; Болгарія, 1913 — ?)
 Ільїн Арлен Михайлович (Ильин А. М.; СРСР/Росія, 1932 — ?)
 Ільїн Володимир Олександрович (Ильин В. А.; СРСР/Росія, 1928 — ?)
 Іманалієв Мурзабек Іманалієвич (Иманалиев М. И.; СРСР/Росія/Киргизстан, 1931 — ?)
 Імшенецький Василь Григорович (Имшенецкий; Російська імперія, 1832—1892)
 Іслі Енні (Easley A.; США, 1933—)
 ель Ісфагані (Персія)
 Іто Кійосі (Японія, 1915—)

Ї 

 Їлдірім Джем (Yildirim C.; Туреччина)

Й 
 Йокко Жан-Крістоф (Yoccoz J.-C.; Франція, 1957—)
 де Йонг Айзе Йоган (de Jong A.J.; Нідерланди)
 Йонеда Нобуо (Японія, 1930—1996)
 Йордан Вільгельм (Jordan W.; Німеччина)
 Йосіда (Іосіда) Косаку (吉田 耕作; Японія, 1909—1990)

К 

 Кабео Нікколо (Cabeo N.; Італія)
 Кавальєрі Бонавентура (Cavalieri B.; Священна Римська імперія, 1598—1647)
 Каган Веніамін Федорович (Каган В. Ф.; Російська імперія/СРСР, 1869—1953)
 Каджорі Флоріан (Cajori F.; США, 1859—1930)
 Калабі Еудженіо (Calabi E.; Італія/США, 1923—)
 Каліткін Микола Миколайович (Калиткин Н. Н.; СРСР/Росія, 1935 — ?)
 Калман Рудольф (Kalman R.; Угорщина, 1930—)
 Калмар Ласло (Kalmár L.; Угорщина)
 Калуца Теодор (Kaluza T.; Німеччина, 1885—1954)
 Кальдерон Альберто (Calderón A.; Аргентина, 1920—1998)
 ле Кам Люсьєн (le Cam L.; Франція/США, 1924—2000)
 Камалакара (Індія, 1616—1700)
 Кан Фин (Китай)
 Канада Ясумаса (Японія)
 Каннінґем Аллан Джозеф Чемпніс (Cunningham A.J.C.; Велика Британія, 1842—1928)
 Кантор Георг Фердинанд Людвіг Філіп (Cantor G.F.L.P.; Німеччина, 1845—1918)
 Кантор Моріц Бенедикт (Cantor M.B.; Німеччина, 1829—1920)
 Канторович Леонід Віталійович (Канторович Л. В.; СРСР, 1912—1986)
 Капрекар Д.Р. (Kaprekar D.R.; Індія)
 Каратеодорі Костянтин (Carathéodory C.; Греція/Німеччина, 1873—1950)
 Каргаполов Михайло Іванович (Каргаполов М. И.; СРСР, 1928—1976)
 Кардано Джероламо (Cardano G.; Священна Римська імперія, 1501—1576)
 Кари-Ніязов Ташмухамед Ніязович (Кары-Ниязов Т. Н.; СРСР, 1897—1970)
 Каріта́ Марі́ Жан Антуа́н Ніколя́, маркіз де Кондорсе́ (Caritat M.J.A.N., Marquis de Condorcet; Франція, 1743—1794)
 Карлесон Леннарт (Carleson L.; Швеція/США, 1928—)
 Карльман Торстен (Carlmann T.; Швеція, 1892—1949)
 Карльсон Фріц Давид (Carlson F.D.; Швеція, 1888—1952)
 Кармайкл Роберт Деніел (Carmichael R.D.; США, 1879—1967)
 Карно Лазар Ніколя Маргерет (Carnot L.N.M.; Франція, 1753—1823)
 Карно Ніколя Леонар Саді (Carnot N.L.S.; Франція, 1796—1832)
 Карп Річард (Karp R.; США, 1935—)
 Картан Анрі Поль (Cartan H.P.; Франція, 1904—)
 Картан Елі Жозеф (Cartan É.J.; Франція, 1869—1951)
 Картрайт Мері (Cartwright M.; Велика Британія)
 Картьє П'єр (Cartier P.; Франція, 1932—)
 Каснер Едвард (Kasner E.; США, 1878—1955
 Касселс Джон В. С. (Cassels J.W.S.; Велика Британія, 1922—)
 Кастеллі Бенедетто (Castelli B.; Священна Римська імперія, 1578—1643)
 Кастель Луї Бертран (Castel L.B.; Франція, 1688—1757)
 Кастельнуово Гвідо (Castelnuovo G.; Італія, 1865—1952)
 Каталан Ежен Шарль (Catalan E.C.; Бельгія, 1814—1894)
 Катальді П'єтро Антоніо (Cataldi P.A.; Священна Римська імперія, 1548—1626)
 Като Кадзуя (Японія)
 Катьяяна (Давня Індія)
 Кац Марк (Kac M.; Польща/США, 1914—1984)
 Кац Нік (Katz N.; США)
 Качинскі Теодор (Kaczynski T.; США, 1942—)
 Качмаж Стефан (Kaczmarz S.; Польща, 1895—1940)
 Кашин Борис Сергійович (Кашин Б. С.; СРСР/Росія, 1951—)
 ель Каші Гіят (Персія, бл. 1370—1429), повне ім'я — Кашані Гіяседдін Джамшид ібн Масуд
 Квайн Віллард ван Орман (Quine W.V.O.; США, 1908—2000)
 Квіллен Деніел Ґрей (Quillen D.G.; США, 1940—)
 Кейлі (Келі) Артур (Cayley A.; Велика Британія, 1821—1895
 Кейслер Говард Джером (Keisler H.J.; США)
 Келдиш Мстислав Всеволодович (Келдыш М. В.; СРСР, 1911—1978)
 Келер Еріх (Kähler E.; Німеччина, 1906—2000)
 Келлер Джозеф Б. (Keller J.B.; США, 1906—2000)
 Кемень Джон Джордж (Kemeny J.G.; Угорщина, 1926—1992)
 Кемп Альфред Брей (Kempe A.B.; Велика Британія, 1849—1922)
 Кендалл Девід Джордж (Kendall D.G.; Велика Британія, 1918—)
 Кеніг (Кьоніґ) Денеш (König D.; Австро-Угорщина/Угорщина, 1884—1944)
 Кеніг (Кьоніґ) Дьюла (König G.; Угорщина)
 Кеплер Йоганнес (Kepler J.; Священна Римська імперія, 1571—1630)
 ель Кереджі Абу Бакр ібн Мухаммед ібн ель Хусейн (Персія, 953—1029)
 Керкгофф Стівен (Kerckhoff S.; США)
 Керрі Гаскелл (Curry H.; США, 1900—1982)
 Керрол Гебріел Д. (Carroll G.D.; США)
 Керрол Льюїс (Carroll L.; Велика Британія, 1832—1898), справжнє ім'я — Доджсон Чарльз Латвідж (Dodgson C.L.)
 Кестнер Абрагам Готгельф (Kästner A.G.; Священна Римська імперія, 1719—1800)
 Кетле Ламбер Адольф Жак (Quételet L.A.J.; Нідерланди/Бельгія, 1796—1874)
 Кібель Ілля Афанасійович (Кибель И. А.; СРСР, 1904—1970)
 Кізіні Оскар (Chisini O.; Італія, 1889—1967)
 Кіллінг Вільгельм Карл Йозеф (Killing W.K.J.; Німеччина, 1847—1923)
 Кінг Ада Августа, графиня Лавлейс (King A.A., Countess of Lovelace; Велика Британія, 1815—1852)
 ель Кінді Абу-Юсуф Якуб ібн Ісхак (أبو يعقوب يوسف بن إسحاق الكندي; Персія, бл. 801—873)
 Кіршбраун Мойжеш Давид (Mojżesz Dawid Kirszbraun; Польща, 1903 (або 1904)—1942)
 Клавіус Крістофер (Clavius C.; Священна Римська імперія, 1537—1612)
 Клайн Морріс (Kline M.; США, 1908—1992)
 Клебш Фрідріх Альфред (Clebsch F.A.; Німеччина, 1832—1872)
 Клейн (Кляйн) Фелікс Хрістіан (Klein F.C.; Німеччина, 1849—1925
 Клеро Алексі Клод (Clairaut A.C.; Франція, 1713—1765
 Кліні Стівен Коул (Kleene S.C.; США, 1909—1994)
 Кліффорд Вільям Кінгдон (Clifford W.K.; Велика Британія, 1845—1879)
 Кнастер Броніслав (Knaster B.; Польща, 1893—1990)
 Кнезер Адольф (Kneser A.; Німеччина, 1862—1930)
 Кнезер Гельмут (Kneser H.; Німеччина, 1898—1973)
 Кнут Дональд (Knuth D.; США, 1938—)
 Ко Чао (Китай, 1910—2002)
 Ковалевська Софія Василівна (Ковалевъская С. В.; Російська імперія, 1850—1891)
 Коваленко Ігор Миколайович (Коваленко І. М.; СРСР/Україна, 1935—)
 Кодайра Куніхіко (小平 邦彦; Японія, 1915—1997)
 Кодацці Дельфіно (Codazzi D.; Італія, 1824—1873)
 Коен Пол Джозеф (Cohen P.J.; США, 1934—)
 Кожешник Ярослав (Kožešník J.; Чехословаччина, 1907—1985
 Козаченко Юрій Васильович (Козаченко Ю. В.; СРСР/Україна, 1940—)
 Козлов Володимир Якович (Козлов В. Я.; СРСР/Росія, 1914—2007)
 Кокк Джон (Cocke J.; США, 1925—2002)
 Кокл Джеймс (Cockle J.; Велика Британія, 1819—1895
 Кокс Елберт Френк (Cox E.F.; США, 1895—1969)
 Коксетер Гарольд Скотт Макдональд (Coxeter H.S.M.; Велика Британія/Канада, 1907—2003)
 Колмогоров Андрій Миколайович (Колмогоров А. Н.; СРСР, 1903—1987)
 Колосов Гурій Васильович (Колосов Г. В.; Російська імперія/СРСР, 1867—1936)
 Колсон Джон (Colson J.; Велика Британія)
 Конвей Джон Гортон (Conway J.H.; Велика Британія, 1937—)
 Конн Ален (Connes A.; Франція, 1947—)
 Коновалов Анатолій Миколайович (Коновалов А. Н.; СРСР/Росія, 1936—)
 Концевич Максим Львович (Концевич М. Л.; СРСР/Росія/Франція, 1964—)
 Коперник Микола (Kopernik M.; Польща, 1473—1543)
 Копперсміт Дон (Coppersmith D.; США)
 Копсон Едвард Томас (Copson E.T.; Велика Британія, 1901—1980)
 Коріоліс Гаспар-Гюстав (Coriolis G.-G.; Франція, 1792—1843)
 Коробейников Віктор Павлович (Коробейников В. П.; СРСР, 1929 — ?)
 Корольов Лев Миколайович (Королёв Л. Н.; СРСР/Росія, 1926 — ?)
 Королюк Володимир Семенович (Королюк В. С.; СРСР/Україна, 1925—)
 Кортевег Дідерік (Korteweg D.; Нідерланди)
 да Коста Ньютон (da Costa N.; Бразилія)
 Костомаров Дмитро Павлович (Костомаров Д. П.; СРСР/Росія, 1926 — ?)
 Котарбінський Тадеуш (Kotarbiński T.; Польща, 1886—1981)
 Котельников Володимир Олександрович (Котельников В. А.; СРСР/Росія, 1908—2005)
 Котельников Семен Кирилович (Котельніковъ С. К.; Російська імперія, 1723—1806)
 Котов Вадим Євгенович (Котов В. Е.; СРСР/Росія, 1938—)
 Котс Джон Генрі (Coates J.H.; Австралія/Велика Британія, 1945—)
 Коупленд Артур Герберт (Copeland A.H.; США)
 Коутс Роджер (Cotes R.; Англія/Велика Британія, 1682—1716)
 фон Кох Хельга (von Koch H.; Швеція, 1870—1924)
 Кочін Микола Євграфович (Кочин Н. Е.; СРСР, 1901—1944)
 Кочіна Пелагея Яківна (Полубарінова) (Кочина П. Я.; СРСР/Росія, 1899—1999)
 Коші Огюстен Луї (Cauchy A.L.; Франція, 1789—1857)
 Кошляков Микола Сергійович (Кошляков Н. С.; Російська імперія/СРСР, 1891—1958)
 Кравчук Михайло Пилипович (Кравчук М. П.; Російська імперія/УНР/СРСР, 1892—1942)
 Крамер Габріель (Cramer G.; Швейцарія, 1704—1752)
 Крамер Гаральд (Cramér H.; Швеція, 1893—1985
 Крамп Крістіан (Kramp C.; Франція, 1760—1826)
 Краснер Наум Якович (Краснер Н.; СРСР/Росія, 1924—1999)
 Краснощоков Павло Сергійович (Краснощёков П. С.; СРСР/Росія, 1935—)
 Крафт Георг Вольфганг (Krafft G.W./Крафтъ Г. В.; Священна Римська імперія/Російська імперія, 1701—1754)
 Креґ Джон (Craig J.; Шотландія/Велика Британія, 1663—1731)
 Крейн Марк Григорович (Крейн М. Г.; СРСР (Україна), 1907—1989)
 Крелль Август Леопольд (Crelle A.L.; Німеччина, 1780—1855
 Кремона Луїджі (Cremona L.; Італія, 1830—1903)
 Крилов Микола Митрофанович (Крылов Н. М.; Російська імперія/СРСР, 1879—1955
 Крилов Олексій Миколайович (Крылов А. Н.; Російська імперія/СРСР, 1863—1945
 Крістоффель Ельвін Бруно (Christoffel E.B.; Франція/Німеччина, 1829—1900)
 Кронекер Леопольд (Kronecker L.; Сілезія/Німеччина, 1823—1891)
 Круль Вольфганг (Krull W.; Німеччина, 1899—1971)
 Крускал Джозеф (Kruskal J.; США, 1929—)
 Крускал Мартін Девід (Kruskal M.D.; США, 1925 — 2006)
 Кряжимський Аркадій Вікторович (Кряжимский А. В.; СРСР/Росія, 1949—)
 Кубілюс Йонас (Кубилюс Й./Kubilius J.; СРСР/Литва, 1921 — ?)
 Кудрявцев Лев Дмитрович (Кудрявцев Л. Д.; СРСР/Росія, 1923 — 2012)
 Кужвейль Ярослав (Kurzweil J.; Чехословаччина/Чехія, 1926—)
 Кузнєцов Микола Васильович (Кузнецов Н. В.; СРСР/Росія, 1939—)
 Кузьмін Родіон Осійович (Кузьмин Р. О.; Російська імперія/СРСР, 1891—1949)
 Кук Метью (Cook M.; США, 1970—)
 Кулі Джеймс (Cooley J.; США, 1926—)
 Куллен Джеймс (Cullen J.; Ірландія, 1867—1933)
 Куммер Ернст Едуард (Kummer E.E.; Німеччина, 1810—1893)
 Куперберг Христина (Kuperberg K.; Польща, 1944—)
 Купмен Бернард (Koopman B.; США)
 Курант Ріхард (Courant R.; Німеччина/США, 1888—1972)
 Куратовський Казимир (Kuratowski K.; Польща, 1896—1980)
 Курдюмов Сергій Павлович (Курдюмов С. П.; СРСР/Росія, 1928—2004)
 Куржанський Олександр Борисович (Куржанский А. Б.; СРСР/Росія, 1939—)
 Курно Антуан Огюстен (Cournot A.A.; Франція, 1801—1877)
 ібн Курра Тхабіт (Арабський халіфат, 836—901)
 Кутта Мартін Вільгельм (Kutta M.W.; Німеччина, 1867—1944)
 ель Кухі Абу (Персія, бл. 940 — бл. 1000)

Л 

 де Ла Валле-Пуссен Шарль-Жан (de La Vallée-Poussin C.-J.; Бельгія, 1866—1962)
 де Ла Ер Філіпп (de La Hire P.; Франція, 1640—1718)
 де Ла Кондамін Шарль Марі (de La Condamine C.M.; Франція, 1701—1774)
 де Ла Рош Етьєнн (de La Roch E.; Франція, 1470—1530)
 де Ла Фель Жан-Шарль (de La Faille J.-C.; Нідерланди, 1597—1652)
 ібн Лаббан Куш'яр (Персія, 971 — 1029)
 Лав Огастес Едвард Х'ю (Love A.E.H.; Велика Британія, 1863—1940)
 Лаврентьєв Михайло Михайлович (Лаврентьев М. М.; СРСР/Росія, 1932 — ?)
 Лаврентьєв Михайло Олексійович (Лаврентьев М. А.; СРСР, 1900—1980)
 Лавров Святослав Сергійович (Лавров С. С.; СРСР/Росія, 1923 — ?)
 Лагадха (Індія)
 Лагер Едмон Ніколя (Laguerre E.N.; Франція, 1834—1886)
 Лагранж Жозеф Луї (de Lagrange J.L.; Священна Римська імперія/Пруссія/Франція, 1736—1813), справжнє ім'я — Лагранджа Джузеппе Луїджі (Lagrangia G.L.)
 Ладиженська Ольга Олександрівна (Ладиженская О. А.; СРСР/Росія, 1922—2004)
 Лайтгілл Джеймс (Lighthill J.; Велика Британія, 1924—1998)
 Лакатос Імре (Lakatos I.; Уггорщина/Велика Британія, 1922—1974), справжнє ім'я — Ліпсіц Імре (Lipsitz I.)
 Лакруа Сильвестр Франсуа (Lacroix S.F.; Франція)
 Лакс Пітер Девід (Lax P.D.; США, 1926—)
 Лалла (Давня Індія, 720—790)
 де Лалубер Антуан (de Laloubère A.; Франція, 1600—1664)
 Ламберт Йоганн Генріх (Lambert J.H.; Священна Римська імперія, 1728—1777)
 Ламе Габріель (Lamé G.; Франція, 1795—1870)
 Ланґ Джефрі (Lang J.; США)
 Ланґ Серж (Lang S.; США, 1927—2005)
 Ландау Едмунд Георг Герман (Landau E.G.H.; Німеччина, 1877—1938)
 Ланден Джон (Landen J.; Велика Британія, 1719—1790)
 Ландіс Євген (Ландис Е.; Росія)
 Ланжош Корнелій (Lanczos C.; Угорщина)
 Лаплас П'єр-Симон (Laplace P.-S., Marquis de Laplace; Франція, 1749—1827)
 Лаппо-Данилевський Іван Олександрович (Лаппо-Данилевский И. А.; Російська імперія/СРСР, 1896—1931)
 Лармор Джозеф (Larmor J.; Ірландія, 1857—1942)
 Ласкер Емануель (Lasker E.; Німеччина, 1868—1941)
 Ласло Ів (Laszlo Y.; Франція)
 Лаунгардт Вільгельм (Launhardt W.; Німеччина)
 Лаффорг Лоран (Lafforgue L.; Франція, 1966—)
 Лах Гаспар (Lax G.; Іспанія, 1487—1560)
 Лах Іво (Lah I.; Австро-Угорщина/КСХС/Югославія, 1896—1979)
 Лашкович Мілош (Laczkovich M.; Угорщина)
 Ле Вер'є Урбен Жан (Le Verrier U.J.; Франція, 1811—1877)
 Лебег Анрі Леон (Lebesgue H.L.; Франція, 1875—1941)
 Леберман Леон М. (Leberman L.M.; США, 1922—)
 Левенгейм (Льовенхайм) Леопольд (Löwenheim L.; Німеччина, 1878—1957)
 Левермор Девід (Levermore D.; США)
 Леві (Льові) Альфред (Loewy A.; Німеччина, 1873—1935
 Леві Моріс (Levy M.; Франція, 1838—1910)
 Леві Поль П'єр (Lévy P.P.; Франція, 1886—1971)
 Левінсон Норман (Levinson N.; США, 1912—1975
 Леві-Чивіта Тулліо (Levi-Cività T.; Італія, 1873—1941)
 Ледерман Леон (Lederman L.M.; США, 1922—)
 Лежандр Адрієн-Марі (Legendre A.-M.; Франція, 1752—1833)
 Лежен-Діріхле (Діріхле) Йоганн Петер Густав (Lejeune-Dirichlet J.P.G.; Вестфалія/Сілезія/Пруссія/Ганноверське королівство, 1805—1859)
 Лейбніц Готфрід Вільгельм (von Leibniz G.W.; Священна Римська імперія, 1646—1716)
 Лемб Горас (Lamb H.; Велика Британія, 1848—1934)
 Лемер Деррік Генрі (Lehmer D.H.; США, 1905—1991)
 Лемпорт Леслі (Lamport L.; США)
 Ленґлендс Роберт (Langlands R.; Канада, 1936—)
 Леннард-Джонс Джон (Lennard-Jones J.; Велика Британія, 1894—1954)
 Леонардо да Вінчі (Leonardo da Vinci; Священна Римська імперія, 1452—1519)
 Леонтьєв Олексій Федорович (Леонтьев А. Ф.; СРСР, 1917—1987)
 Лере Жан (Leray J.; Франція, 1906—1998)
 Лерер Том (Lehrer T.; США, 1928—)
 Леслі Джон (Leslie J.; Велика Британія, 1766—1832)
 Лефшец Соломон (Lefschetz S.; Франція/США, 1884—1972)
 Лея Францішек (Leja F.; Польща, 1885—1979)
 Лєсневський Станіслав (Lesniewski S.; Польща, 1886—1939)
 Лі Софус Маріус (Lie S.M.; Норвегія, 1842—1899)
 Лі Чін-Чунь (Li C.C.; Китай/США, 1912—2003)
 Ліліан Розанофф Лібер (Lillian Rosanoff Lieber; Російська імперія, США, 1886–1986)
 Ліндеберг Ярль Вальдемар (Lindeberg L.W.; Фінляндія, 1876—1932)
 Лінделеф (Ліндельоф) Ернст Леонард (Lindelöf E.L.; Фінляндія, 1870—1946)
 Фердинанд фон Ліндеман (Ferdinand von Lindemann; Німеччина, 1852—1939)
 Лінденбаум Адольф (Lindenbaum A.; Польща, 1904—1941)
 Лінник Юрій Володимирович (Линник Ю. В.; СРСР, 1914/1915—1972)
 Ліон Жак-Луї (Lions J.-L.; Франція, 1928—2001)
 Ліон П'єр-Луї (Lions P.-L.; Франція, 1956—)
 Ліпшиц Рудольф Отто Сигізмунд (Lipschitz R.O.S.; Вестфалія/Німеччина, 1832—1903)
 Ліссажу Жуль Антуан (Lissajous J.A.; Франція, 1822—1880)
 Лістінг Йоганн Бенедикт (Listing J.B.; Німеччина, 1808—1882)
 Літлвуд Джон Ідензор (Littlewood J.E.; Велика Британія, 1885—1977)
 Ліувілль Жозеф (Liouville J.; Франція, 1809—1882)
 Ло Леопольд (Leau L.; Франція)
 Лобачевський Микола Іванович (Лобачевъскій Н. И.; Російська імперія, 1792—1856)
 Ловас Ласло (Lovász L.; Угорщина, 1947—)
 Ломницький Антоній (Łomnicki A.; Австро-Угорщина/Польща, 1881—1941)
 Лопіталь Гійом Франсуа Антуан (l'Hôpital G.F.A., Marquis de l'Hôpital; Франція, 1661—1704)
 Лоран П'єр Альфонс (Laurent P.A.; Франція, 1813—1854)
 Лоренз Едвард Нортон (Lorenz E.N.; США, 1917—)
 Лоренцен Пауль (Lorenzen P.; Німеччина, 1915—1994)
 Лотка Альфред (Lotka A.J.; 1880—1949)
 Лоувер Френсіс Вільям (Lawvere F.W.; США)
 Лоуренс Рут (Lawrence R.; Велика Британія, 1971—)
 Лоясевич Станіслав (Łojasiewicz S.; Польща, 1926—)
 Лузін Микола Миколайович (Лузин Н. Н.; Російська імперія/СРСР, 1883—1950)
 Лукасевич Ян (Łukasiewicz J.; Польща, 1878—1956)
 Лупанов Олег Борисович (Лупанов О. Б.; СРСР/Росія, 1932 — ?)
 Льюїс Кларенс Ірвінг (Lewis C.I.; США, 1883—1964)
 Льюль Рамон (Llull R.; Іспанія, 1235—1316)
 Льюонтін Річард (Lewontin R.; США, 1929—)
 Лю Хуей (劉徽; Китай, 220—280)
 Люка Франсуа Едуар Анатоль (Lucas F.É.A.; Франція, 1842—1891)
 Люстерник Лазар Аронович (Люстерник Л. А.; СРСР, 1899—1981)
 Владислав Лянце (Лянце В. Е.; СРСР/Україна, 1920—2007)
 Ляпунов Олександр Михайлович (Ляпуновъ А. М.; Російська імперія, 1857—1918)
 Ляпунов Олексій Андрійович (Ляпунов А. А.; СРСР, 1911—1973)

М 

 Магнус Людвіг Іммануель (Magnus L.I.; Німеччина, 1790—1861)
 Мадор Давид (Madore D.; Франція, 1976—)
 Мадхава із Сангамаграми (Індія, 1350—1425
 Мак-Вільямс Джессі (Mac-Williams J.; Велика Британія, 1917—1990)
 Мак-Каллеґ Джеймс (MacCullagh J.; Ірландія, 1809—1847)
 Маккей Джордж (Mackey G.; США)
 Мак-Лейн Сондерс (Mac Lane S.; США, 1909—2005)
 Маклорен Колін (Maclaurin C.; Велика Британія, 1698—1746)
 Мак-Махон Персі Александер (Mac-Mahon P.A.; Велика Британія, 1854—1929)
 Мак-Олі Александер (MacAuley A.; Австралія, 1863—1931)
 Малюс Етьєн-Луї (Malus E.-L.; Франція, 1775—1812)
 Мамфорд Девід Брайант (David Bryant Mumford; США, 1937—)
 Маргуліс Григорій Олександрович (Маргулис Г. А.; СРСР/Росія, США, 1946—)
 Марков Андрій Андрійович (Марковъ А. А.; Російська імперія, 1856—1922)
 Марков Андрій Андрійович (Марков А. А.; СРСР, 1903—1979)
 Марченко Володимир Олександрович (Марченко В. А.; СРСР/Україна 1922—)
 Масінтейр Шейла Скотт (Macintyre S.S.; Велика Британія, 1910—1960)
 Матіясевич Юрій Володимирович (Матиясевич Ю. В.; СРСР/Росія, 1947—)
 Мачін Джон (Machin J.; Англія/Велика Британія, 1680—1752)
 Мебіус Август Фердинанд (Möbius A.F.; Німеччина, 1790—1868)
 Меллін Роберт Гяльмар (Mellin R.H.; Фінляндія, 1854—1933)
 Менелай Александрійський (Давній Єгипет, бл. 70 н. е. — бл. 140 н. е.)
 Мерсенн Марен (Mersenn M.; Франція, 1588—1648)
 Местлін Міхаель (Maestlin M.; Священна Римська імперія, 1550—1631)
 Митропольський Юрій Олексійович (СРСР/Україна, 1917—2008)
 Мілн Едвард Артур (1896—1950)) — англійський астроном і математик
 Мілнор Джон Віллард (Milnor J.W.; США, 1931—)
 Мінковський Герман (Minkowski H.; Німеччина, 1864—1909)
 Міттаг-Лефлер Магнус Геста (Mittag-Leffler M.G.; Швеція, 1846—1927)
 Монже Гаспар (Gaspard Monge, Франція, 1746–1818)
 Морен Бернар (Morin B.; Франція, 1931—)
 Морзе Марстон (Morse M.; США, 1892—1977)
 Морі Сіґефумі (森 重文; Японія, 1951—)
 Морісіма Таро (森嶋太郎; Японія, 1903—1989)
 Моріта Кіїті (Японія, 1915—1995)
 де Муавр Абрахам (de Moivre A.; Франція, 1667—1754)
 Музаффар аль-Асфізарі (?–1116)

Н 
 Анна Нагерні (Anna Nagurney; США, 1954—)
 Неванлінна Рольф Герман (Nevanlinna R.H.; Фінляндія, 1895—1980)
 Нейман Франц Ернст (Neumann F.E.; Німеччина, 1798—1895)
 фон Нейман Джон (von Neumann J.; Угорщина/США, 1903—1957), справжнє ім'я — фон Нейман Янош
 Непер Джон (Napier J.; Шотландія, 1550—1617)
 Макс Нетер (Max Noether; Німеччина; 1844—1921)
 Нетер Еммі (Noether E.; Німеччина/США, 1882—1935, справжнє ім'я — Нетер Амалія (Noether A.)
 Неш Джон Форбс (John Forbes Nash, Jr.1928, Західна Вірджинія, США)
 Ніколай Кузанський (Nicolaus Cusanus; Священна Римська імперія, 1401—1464), справжнє ім'я — Кребс Ніколай (Krebs N.)
 Новіков Петро Сергійович (Новиков П. С.; Росія/СРСР, 1901—1975
 Новіков Сергій Петрович (Новиков С. П.; СРСР/Росія, 1938—)
 Ньютон Ісаак (Newton I.; Англія/В. Британія, 1642/1643—1727)

О 

 Омар Хайям (عمر خیام; Персія, 1028—1123), повне ім'я — ель Хайямі Гіят ель Дін Абу-ль-Фатх Омар ібн Ібрагім ель Нішабурі
 Осиповський Тимофій Федорович (Осиповский Тимофей Фёдорович; Російська імперія, 1766—1832)
 Островський Олександр Маркович (Островский А. М.; Російська імперія/СРСР, 1893—1986)
 Остроградський Михайло Васильович (Остроградъскій М. В.; Російська імперія, 1801—1862)

П 

 Парсеваль Марк-Антуан (Parseval M.-A.; Франція, 1755—1836)
 Паскаль Блез (Pascal B.; Франція, 1623—1662)
 Пеано Джузеппе (Peano G.; Італія, 1858—1932)
 Перельман Григорій (Перельман Г.; Росія, 1966—)
 Пікар Шарль-Еміль (Picard C.-É.; Франція, 1856—1941)
 Пірс Чарльз Сандерс (Peirce C.S.; США, 1839—1914)
 Піфагор Самоський (Давня Греція, 582 до н. е. — 496 до н. е.)
 Планшерель Мішель (Plancherel M.; Швейцарія, 1885—1967)
 Погорєлов Олексій Васильович (СРСР, Україна, 1919—2002)
 Понтрягін Лев Семенович (Понтрягин Лев Семёнович; СРСР, 1908—1988)
 Пуанкаре́ Жуль Анрі́ (Poincaré J.H.; Франція, 1854—1912)
 Пуассо́н Сімео́н-Дені́ (Poisson S.D.; Франція, 1781—1840)

Р 

 Раабе Йозеф Людвіг (Raabe J.L.; Швейцарія, 1801—1859)
 де Рам Жоржес (de Rham G.; Швейцарія, 1903—1990)
 Расселл Бертран (Russell B.; Велика Британія, 1872—1970)
 Марина Ратнер (РРФСР, США, 1938–2017)
 Ріман Георг Фрідріх Бернгард (Riemann G.F.B.; Пруссія/Ганноверське королівство, 1826—1866)
 Ролль Мішель (Rolle M.; Франція, 1652—1719)
 Рот Клаус Фрідріх (Roth K. F.; Велика Британія, 1925—)

С 

 Савасорда (лат.: Savasorda; Іспанія, 1070—1136), справжнє ім'я — Абрахам бар-Хійя Ха-Насі
 Сельберг Атле (Atle Selberg; Норвегія, 1917—2007)
 Серр Жан-П'єр (Serre J-P.; Франція, 1926—)
 Семереді Ендре (Endre Szemerédi; *1940) — угорський математик
 Сільвестер Джеймс Джозеф (Sylvester J.J.; Велика Британія, 1814—1897)
 Синцов Дмитро Матвійович (Синцов Д. М.; Російська імперія/СРСР, 1867—1946)
 Скороход Анатолій Володимирович (Скороход А. В.; СРСР/Україна, 1930—2011, США))
 Скулем Туралф (Thoralf Skolem; Норвегія, 1887—1963)
 Смейл Стівен (Stephen Smale; США, 1930—)
 Соболєв Сергій Львович (Соболев С. Л.; СРСР, 1908—1989)
 Сохоцький Юліан Васильович (Сохоцкий Ю. В.; Російська імперія/СРСР, 1842—1927)
 Стевін Симон (Simon Stevin; Фландрія, 1548—1620)
 Стєклов Володимир Андрійович (Стеклов В. А.; Російська імперія/СРСР, 1864—1926)
 Стільтьєс Томас Йоаннес (Stieltjes T.J.; Нідерланди, 1856—1894)
 Стірлінґ Джеймс (Stirling J.; Велика Британія, 1692—1770)
 Стокс Джордж Габріель (Stokes G.G.; Ірландія, 1819—1903)
 Стоун Маршалл Гарвей (Stone M.H.; США, 1903—1989)

Т 
 Ольга Таусскі-Тодд (Olga Taussky-Todd; Австро-Угорщина, США, 1906–1995)
 Тейлор Брук (Taylor B.; Велика Британія, 1685—1731)
 Тепліц Отто (Toeplitz O.; Німеччина, 1881—1940)
 Тихомандрицький Матвій Олександрович (Тихомандрицкий М. А.; Російська імперія/СРСР, 1844—1921)
 Том Рене (René Frédéric Thom; Франція, 1923—2002)
 Томпсон Джон Грігз (Thompson J.G.; США, 1932—)
 Торрічеллі Еванджеліста (Torricelli E.; Італія, 1608—1647)
 Тюрінг Алан Матісон (Turing A.M.; Велика Британія, 1912—1954)

У 

 ель Уклідісі Абу-ль-Хасан Ахмед ібн Ібрагім (Близький Схід, 920—990)
 Урисон Павло Самуїлович (Урысон П. С.; Російська імперія/СРСР, 1898—1924)
 Улям Станіслав Марцін (Ulam S.M.; Польща, 1909—1984)

Ф 

 Фалес Мілетський (Давня Греція, бл. 624 до н. е. — бл. 547 до н. е.)
 Фалтінгс Герд (Gerd Faltings; Німеччина, 1954—)
 Федоров Євграф Степанович (Федоровъ Е. С.; Російська імперія, 1853—1919)
 Фейєр Ліпот (Fejér L.; Австро-Угорщина/Угорщина, 1880—1959), справжнє ім'я — Вейс Леопольд (Weiss L.)
 де Ферма́ П'єр (de Fermat P.; Франція, 1601—1665)
 Фефферман Чарльз Луїс (Charles Louis Fefferman; США, 1949—)
 Фібоначчі (Леонардо Пізанський) (Fibonacci; Італія, 1170—1250)
 Філдс Джон Чарльз (Fields J.C.; Канада, 1863—1932)
 Фіхтенгольц Григорій Михайлович (Фихтенгольц Г. М.; Російська імперія/СРСР, 1888—1959)
 Флюгге-Лоц Ірмгард (Flugge-Lotz I.; 1903—1974)
 Фоменко Анатолій Тимофійович (Фоменко А. Т.; СРСР/Росія, 1945—)
 Фреге Фрідріх Людвіг Ґотлоб (Frege F.L.G.; Німеччина, 1848—1925)
 Фредгольм (Фредхольм) Ерік Івар (Fredholm E.I.; Швеція, 1866—1927)
 Френе Жан Фредерік (Frenet J.F.; Франція, 1816—1900)
 Фреше Моріс Рене (Fréchet M.R.; Франція, 1878—1973)
 Фрідман Олександр Олександрович (Фридман А. А.; Російська імперія/СРСР, 1888—1925)
 Фрідман Майкл (Michael Hartley Freedman; США, 1951—)
 Фробеніус Фердинанд Ґеорґ (Frobenius F.G.; Німеччина, 1849—1917)
 Фубіні Гвідо (Fubini G.; Італія, 1879—1943)
 Фур'є Жан Батист Жозеф (Fourier J.B.J.; Франція, 1768—1830)

Х 
 Дебора Теппер Хаймо (Deborah Tepper Haimo; Українська СРР, США, 1921—2007)
 Хінчин Олександр Якович (Хинчин А. Я.; Російська імперія/СРСР, 1894—1959)
 Хіронака Хейсуке (広中 平祐; Японія, 1931—)
 ель Хорезмі Абу Абдула Абу Джафар Мухаммед ібн Муса (Персія, 780—850)

Ц 

 Цассенгаус Ганс Юліус (Zassenhaus H.J.; Німеччина, 1912—1991)
 Цермело Ернст Фрідріх Фердинанд (Zermelo E.F.F.; Німеччина, 1871—1953)

Ч 

 Чандрасекхар Субрахманьян (Chandrasekhar S.; США/Індія, 1910—1995
 Чебишев Пафнутій Львович (Чебышевъ П. Л.; Російська імперія, 1821—1894)
 Чеботарьов Микола Григорович (Російська імперія, СРСР, 1894—1947)
 Чева Джованні (Ceva G.; Італія, 1648—1734)
 Чезаро Ернесто (Cesàro E.; Італія, 1859—1906)
 Чень Сіншень (陳省身/Chern S.-S.; Китай/США, 1911—2004)
 Черч Алонсо (Church A.; США, 1903—1995
 Чун-Ґрехем Фань Рун К. (Chung-Graham F.R.K.; Китай/США, 1949—), справжнє ім'я — Цзінь Фанжун (金芳蓉)

Ш 

 Шварц Карл Герман Амандус (Schwarz H.A.; Німеччина, 1843—1921)
 Шварц Лоран (Schwartz L.; Франція, 1915—2002)
 Шмідт Отто Юлійович (Шмидт Отто Юльевич, Російська імперія, СРСР, 1891—1956)
 Штурм Жан Шарль Франсуа (Sturm J.C.F.; Франція, 1803—1855

Я 

 Ядренко Михайло Йосипович (Ядренко М. Й.; СРСР/Україна, 1932—2004)
 Якобі Карл Густав Якоб (Jacobi C.G.J.; Німеччина, 1804—1851)
 Янишевський Зиґмунд (Janiszewski Z.; Польща, 1888—1920)

Див. також 

 Українські математики
 Список математичних категорій

Корисні посилання 
 Математичний архів MacTutor — Список із детальними біографіями.